Michael Hart puede referirse a:
Michael H. Hart (1932-), astrofísico e historiador estadounidense.
Michael S. Hart (1947-2011), un empresario y filántropo estadounidense.
Michael Hart (1980-), futbolista escocés.